temperaturowy współczynnik rezystancji
 współczynnik aktywności
 współczynnik asymetrii (także: współczynnik asymetryczności)
 współczynnik bezpieczeństwa
 współczynnik dwumienny Newtona
 współczynnik dyskontowy
 współczynnik dzietności
 współczynnik encefalizacji
 współczynnik fali stojącej
 współczynnik feminizacji
 współczynnik Giniego
 współczynnik humanistyczny
 współczynnik kierunkowy prostej
 współczynnik korelacji Pearsona
 współczynnik kształtu przebiegu czasowego
 współczynnik kwasowości
 współczynnik maskulinizacji
 współczynnik mocy
 współczynnik nadmiaru powietrza
 współczynnik oddawania barw
 współczynnik oddechowy
 współczynnik odpadnięcia
 współczynnik Peltiera
 współczynnik płodności kobiet
 współczynnik Poissona
 współczynnik przenikania ciepła
 współczynnik przewodzenia ciepła
 współczynnik przyrostu naturalnego
 współczynnik przyswajania ciepła
 współczynnik refrakcji
 współczynnik rozszerzenia (także: współczynnik pokrycia lub współczynnik objęcia)
 współczynnik (gry fabularne)
 współczynnik Seebecka
 współczynnik skośności
 współczynnik sprężystości (moduł sprężystości objętościowej)
 współczynnik sprężystości poprzecznej (moduł Kirchhoffa)
 współczynnik sprężystości wzdłużnej (moduł Younga)
 współczynnik ściśliwości
 współczynnik Thomsona
 współczynnik tarcia
 współczynnik transpiracji
 współczynnik umieralności
 współczynnik umieralności niemowląt
 współczynnik urbanizacji
 współczynnik urodzeń
 współczynnik wielomianu
 współczynnik wyrównania temperatur
 współczynnik załamania światła
 współczynnik zgonów
 współczynnik zmienności

Zobacz też